Эдуа́рд Алекса́ндрович Со́боль (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Страсбур» и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Эдуард — воспитанник ДЮСШ ФК «Металлург». В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал с 2008 года по 2011 года. В основном составе дебютировал 13 октября 2011 года в матче против команды «Львов», выйдя на замену вместо Евгения Писоцкого на 55-й минуте встречи. Свой первый матч в Премьер-лиге провёл 14 июля 2012 года против луганской «Зари» (итоговый счёт — 2:0).

6 февраля 2013 года подписал трёхлетний контракт с «Шахтёром», хотя на него также претендовало киевское «Динамо». Дебютировал за донецкий клуб 1 марта 2013 года в официальном матче против луцкой «Волыни», в котором отметился голевым пасом.

В 2013 году в основном составе «Шахтёра» провёл 12 матчей в официальных турнирах. Стал чемпионом и обладателем Кубка Украины 2013 года. В сезоне 2013/14 провёл 7 матчей (630 минут) в Юношеской лиге УЕФА, где «Шахтёр» дошёл до 1/8 финала. В 2013 году выиграл три месячных опроса конкурса Золотой талант Украины (март, апрель, сентябрь) и занял итоговое первое место в конце года.

Летом 2015 года перешёл на правах аренды в харьковский «Металлист». Летом 2017 года перешёл на правах аренды в пражскую «Славию».

3 сентября 2018 года перешёл на правах аренды в чешский клуб «Яблонец». Срок аренды рассчитан на один сезон.

4 июля 2019 года был отправлен в аренду в «Брюгге» до 30 июня 2020 года с правом выкупа.

23 января 2023 года подписал трёхлетний контракт с французским «Страсбургом».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Украины своего года рождения (дебют состоялся 24 августа 2010 в матче Латвия — Украина (1:2)), основным игроком которой являлся. В 2012 году провел один матч в составе молодёжной сборной Украины.

В 2016 году главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Эдуарда в сборную.

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины главным тренером Андреем Шевченко для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года, где команде предстояло сыграть в группе C против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. На чемпионате Европы провел лишь один матч, выйдя на замену Руслану Малиновскому на 92-й минуте во второй игре группового этапа против Северной Македонии, а сборная Украины дошла до 1/4 финала, где выбыла с турнира, проиграв сборной Англии.

Личная жизнь 
Сын футболиста Александра Соболя.

Статистика

Клубная

Выступления за сборную 

Итого: 26 матчей, 0 голов / 13 побед, 9 ничьих, 4 поражения.

Достижения

Командные 
«Шахтёр» (Донецк)
 Чемпион Украины (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Украины: 2012/13

«Славия» (Прага)
 Обладатель Кубка Чехии: 2017/18

«Брюгге»
 Чемпион Бельгии (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2021

Личные 
 Обладатель премии «Золотой талант Украины»: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Брюгге» 
 
 
 
 Профиль на сайте чешской Первой лиги

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Страсбур»